Een listel (Engels: rim, Frans: cordon, cordonnet, listel, Duits: erhabener Rand) is een verhoogde rand met platte bovenkant die dient om de munt goed stapelbaar te laten zijn en in gestapelde toestand de beeldenaar te beschermen. 

Numismatiek